Dan Friedkin – imprenditore statunitense, CEO di Gulf States Toyota Distributors e presidente della Roma
 Jay Friedkin – produttore cinematografico britannico
 William Friedkin – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense